Бабуш може да се односи на:

 Бабуш (Липљан), (Мухаџер) насељено место у општини Липљан (Косовски управни округ)
 Бабуш (Урошевац), (Српски Бабуш) насељено место у општини Урошевац (Косовски управни округ)